Cooper Island ist der Name folgender Inseln:

 Cooper Island, Insel von Südgeorgien im Atlantik, siehe Cooper-Insel (Südgeorgien)
 Cooper Island (Jungferninseln), Insel der Britischen Jungferninseln
 Cooper Island (Neuseeland), Insel im Tamatea / Dusky Sound in Neuseeland
 Cooper Island, Insel im Palmyra (Atoll)
 Cooper Island, Insel von Bermuda, heute Bestandteil von Saint David’s Island (Bermuda)

in den Vereinigten Staaten:
 Cooper Island (Alabama)
 Cooper Island (Arkansas)
 Cooper Island (Maine)
 Cooper Island (Minnesota)
 Cooper Island (Virginia)
 Cooper Island (Washington)

Siehe auch:
 Cooper Islands, eine Inselgruppe der Aleuten
 Coopers Island